Ду́дник:

 Дудник () — род растений семейства Зонтичные.
 Дудник () — род грибов.

Фамилия 
  (1881—1934) — советский государственный и партийный деятель.
 Дудник, Александр Игнатьевич (1892—1973) — капитан дальнего плавания, организатор китобойного промысла в СССР.
 
 Дудник, Виктор Иванович (1935—2010) — советский и российский скульптор, художник.
 Дудник, Геннадий Михайлович (1924—1993) — советский актёр, артист эстрады, пародист.
 Дудник, Григорий Сергеевич (1908—1991) — советский военачальник.
 Дудник, Иван Емельянович (1920—1985) — сельхозработник, Герой Социалистического Труда.
 Дудник, Игорь Анатольевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Дудник, Максим Илларионович (1911—1954) — полный кавалер ордена Славы.
 Дудник, Николай Денисович (1918—2006) — советский генерал-майор авиации.
 
 Дудник, Степан Ильич (1914—1996) — советский художник.
 Дудник, Тамара Семёновна (род. 1935) — прядильщица, Герой Социалистического Труда.
 Дудник, Фёдор Федотович (1910—1986) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Дудник, Юлия Валерьевна (также известна под фамилиями Бессонная и Коренчук; род. 1988) — российская волейболистка.
 Дудник, Юрий Владимирович (род. 1968) — советский и украинский футболист, футбольный тренер.
 Дудник, Элиот Элиасаф () (1943) — американский архитектор.
 Дудник, Яким Минович (1881—1937 [1934]) — председатель Госплана УССР, Нарком земледелия УССР.

Примечания